Ložnica je lahko:
 ime več naselij:
 Spodnja Ložnica
 Zgornja Ložnica
 Ložnica, Velenje
 Ložnica pri Žalcu
 Ložnica, del mesta Celje
 reki:
 Ložnica (Savinja)
 Ložnica (Dravinja)